Soběslav (stad), stad in Tsjechië
 Soběslav (1004), Boheems edelman
 Soběslav I (+1140), hertog van Bohemen (1125-1140) en delen van Moravië (1113-1123 en 1130-1135)
 Soběslav II (1128-1180), hertog van Bohemen (1174-1178)